Miejscowości w Polsce:
 Wądołki-Borowe
 Wądołki-Bućki